Athabasca může znamenat:

 Athabasca (hora) – hora v Jasper National Parku v Kanadě
 Athabasca (jezero) – jezero v Albertě v Kanadě
 Athabasca (ledovec) – ledovec v Jasper National Parku v Kanadě
 Athabasca (průsmyk) – průsmyk v Jasper National Parku v Kanadě
 Athabasca (řeka) – řeka v Albertě v Kanadě
 Athabasca (vodopády) – vodopády v Albertě v Kanadě
 3307 Athabasca – planetka
související
 Athabaské ropné písky

Externí odkazy